Academia de la Lengua Árabe puede referirse a:

 Academia de la Lengua Árabe en El Cairo (Egipto), fundada en 1934.
 Academia de la Lengua Árabe en Damasco (Siria), fundada en 1919.
 Academia de la Lengua Árabe en Israel, fundada en 2007.
 Academia de la Lengua Árabe en Khartum (Sudán), fundada en 1993.
 Academia de la Lengua Árabe en Mogadishu (Somalia).
 Academia de la Lengua Árabe en Rabat (Marruecos), fundada en 1962.
 Academia de la Lengua Árabe en Madrid (España) fundada 2013 [https://www.academiaarabe.es 

A
Cultura de Egipto
Idioma árabe